Gibraltar Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gibraltar Peak, Antarktis,

Australien 

 Gibraltar Peak (bergstopp i Australien), Australian Capital Territory, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar